Суонвилл:

 Суонвилл — город в округах Моррисон,Тодд, штат Миннесота, США.
 Суонвилл — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.